

Cinema 
 Hallucination (The Damned) – film del 1963 diretto da Joseph Losey

Fumetti 
 The Damned – fumetto di Cullen Bunn e Brian Hurtt pubblicato dalla Oni Press

Letteratura 
 The Damned – romanzo di John D. MacDonald del 1952
 The Damned – romanzo di Linda Hoy del 1983

Musica 
 The Damned – gruppo musicale punk rock inglese
 The Damned – album dei The Dead C del 2003

Televisione 
 Anime perse (The Damned) – terzo episodio della ventesima stagione della serie televisiva South Park del 2016
 Eppure sorrido (The Damned) – secondo episodio dell'ottava stagione della serie televisiva The Walking Dead del 2017

Pagine correlate 
 Damned (disambigua)